DST je lahko:

 kratica za poletni čas
 Mrtvomorska transformacija (angleško Dead Sea Transformation), območje tektonskega razmikanja